Саня Малагурски (, родилась 8 июня 1990 в Суботице) — сербская волейболистка, нападающая бразильской команды «Гремиу де Волей» и сборной Сербии. Чемпионка Европы 2011 года, трёхкратная победительница Евролиги.

Клубы 
 2005—2006:  Суботица
 2006—2008:  Хит (Нова-Горица)
 2008—2009:  Метал (Галаци)
 2009—2011:  Црвена Звезда (Белград)
 2011—2012:  Асистель Новара
 2012—2013:  Асистель Карнаги
 2013—:  Гремиу де Волей (Озаску)
 ...   -  н.в Хемик ( Полице Польша)

Достижения

Клубные 
 Чемпионка Румынии: 2009
 Победительница Кубка Румынии: 2009
 Чемпионка Сербии: 2010, 2011
 Победительница Кубка Сербии: 2010
 Победительница Кубка ЕКВ: 2010, 2011

В сборной 
 Чемпионка Европы: 2011
 Победительница Евролиги: 2009, 2010, 2011
 Бронзовый призёр Гран-При: 2011

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Международной федерации волейбола 

Волейболисты Сербии
Волейболисты Сербии и Черногории
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по волейболу
Игроки ЖВК «Црвена звезда»
Игроки ЖВК «Хемик»